Сибола има више значења:
 Округ Сибола (Нови Мексико)
 Сибола (Аризона)